Wanderweidewirtschaft ist ein uneinheitlich definierter Begriff:

 Zumeist wird er als Synonym für die Transhumanz (saisonale Jahreszeitenwanderung zwischen zwei Klimaten) verwendet 
 Bisweilen jedoch auch allgemeiner als Synonym für jegliche Form der Fernweidewirtschaft